Plaats in Indonesië
 Sukadaya (Cikulur), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Sukadaya (Sukawangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java